Il terrore dalla sesta luna (The Puppet Masters, 1951) – romanzo di fantascienza di Robert Anson Heinlein
Il terrore dalla sesta luna (The Puppet Masters) – film del 1994 diretto da Stuart Orme, tratto dal romanzo